Lars Løkken Østli (né le  à Hamar en Norvège) est un joueur professionnel de hockey sur glace norvégien.

Biographie 

Après avoir joué plusieurs saisons en Norvège il se joint au Luleå HF dans la Elitserien. Après 15 saisons avec les Storhamar Dragons ininterrompus seulement par son passage à Luleå, Løkken Østli annonce le  qu'il prend sa retraite professionnelle. Au moment de sa retraite, il est le second meilleur pointeur de l'histoire du club derrière Aleksandr Smirnov et le second meilleur marqueur derrière Åge Ellingsen. Il est également, à ce moment, le cinquième joueur avec le plus de match avec la formation derrière Pål Johnsen, Eirik Skadsdammen, Tom Erik Olsen et Erik Kristiansen.

Il représente la Norvège au niveau international.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2005-2006 || Storhamar Dragons || GET ligaen || 33|| 3|| 7|| 10|| 16|| 10|| 2|| 2|| 4|| 4
|-
| rowspan=2|2006-2007 || Storhamar Dragons 2 || 1. divisjon || 1|| 1|| 0|| 1|| 2|| || || || || 
|-
| Storhamar Dragons || GET ligaen || 40|| 5|| 16|| 21|| 44|| 17|| 1|| 2|| 3|| 6
|-
|2007-2008 || Storhamar Dragons || GET ligaen || 41|| 9|| 6|| 15|| 40|| 15|| 3 || 0 || 3 || 28
|-
|2008-2009 || Storhamar Dragons || GET ligaen ||  28||  11||  7||  18||  71|| 10 || 2 || 2 || 4 || 10
|-
|2009-2010 || Storhamar Dragons || GET ligaen || 48|| 9|| 15|| 24|| 76|| 10|| 2|| 0|| 2|| 38
|-
|2010-2011 || Luleå HF || Elitserien || 32|| 1|| 0|| 1|| 8|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
|2010-2011 || Storhamar Dragons || GET ligaen || 13|| 2|| 3|| 5|| 42|| 5|| 1|| 0|| 1|| 6
|-
|2011-2012 || Storhamar Dragons || GET ligaen || 21|| 3|| 10|| 13|| 42|| 7|| 2|| 2|| 4|| 10
|-
|2012-2013 || Storhamar Dragons || GET ligaen || 44|| 10|| 19|| 29|| 82|| 3|| 1|| 0|| 1|| 4
|-
|2013-2014 || Storhamar Dragons || GET ligaen || 36|| 11|| 18|| 29|| 38|| 12|| 1|| 5|| 6|| 6
|-
|2014-2015 || Storhamar Dragons || GET ligaen || 42 || 6 || 20 || 26 || 48 || 15 || 5 || 6 || 11 || 6
|-
|2015-2016 || Storhamar Dragons || GET ligaen || 31 || 6 || 10 || 16 || 26 || 13 || 0 || 2 || 2 || 18
|-
|2016-2017 || Storhamar Dragons || GET ligaen || 33 || 8 || 8 || 16 || 26 || 5 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
|2017-2018 || Storhamar Dragons || GET ligaen || 21 || 3 || 9 || 12 || 20 || - || - ||- || -|| -
|-
|2018-2019 || Storhamar Dragons || GET ligaen || 42 || 3 || 3 || 6 || 32 || 15 || 1 || 1 || 2 || 4

Références 

Naissance en novembre 1986
Naissance à Hamar
Joueur international norvégien de hockey sur glace
Joueur du Luleå HF
Défenseur de hockey sur glace